Eldenburg steht für:
 Eldenburg (Burg), ehemalige Wasserburg im Gemeindeteil Eldenburg der Stadt Lenzen (Elbe) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Eldenburg (Lenzen), Gemeindeteil der Stadt Lenzen (Elbe) im Landkreis Prignitz in Brandenburg
 Eldenburg (Lübz), ehemalige Burg auf dem heutigen Stadtgebiet von Lübz in Mecklenburg-Vorpommern
 Eldenburg Süd, Ortsteil der Gemeinde Klink im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Eldenburg (Waren), Ortsteil der Stadt Waren (Müritz) im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Amt Eldenburg Lübz, Amt im Landkreis Ludwigslust-Parchim in Mecklenburg-Vorpommern